Belich steht für:

 Belich, ein Nebenfluss des Euphrat

Belich ist der Familienname folgender Personen: